Alchemy Records est le nom de trois labels discographiques :

 Alchemy Records, basé à San Francisco et spécialisé dans le rock indépendant ;
 Alchemy Records, basé à Ōsaka et spécialisé dans la musique bruitiste ;
 Alchemy Records, basé à Londres.